Stikine est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Canada 
 Stikine, circonscription électorale provinciale de la Colombie-Britannique ;
 Stikine, fleuve de la Colombie-Britannique ;
 Plateau Stikine, plateau montagneux britanno-colombien ;
 Région Stikine, région administrative de Colombie-Britannique ;
 , communauté de la Colombie-Britannique ;
 , détroit de la Colombie-Britannique ;
 , régions géographique historique britanno-colombienne ;
 , parc provincial de Colombie-Britannique ;
 Ceinture volcanique de Stikine, province géologique de Colombie-Britannique ;
 Territoire Stikine, éphémère territoire britannique en Amérique du Nord ;
 Calotte glaciaire Stikine, glacier canado-américain.

États-Unis 
 Fort Stikine, ancien poste de traite en Alaska

Voir aussi
District régional de Kitimat-Stikine, district administratif de la Colombie-Britannique
, peuple des Premières Nations

Homonymie de toponyme